El término Almendra puede hacer referencia a:

 La almendra, el fruto del almendro.
 almendra, el fruto de Bertholletia excelsa, nombre común de las nueces de Brasil en Bolivia.

 Almendra, una banda argentina de rock de los años sesenta, liderada por Luis Alberto Spinetta.
 "Almendra (álbum)", primer álbum del grupo argentino Almendra, lanzado en 1970.
 "Almendra II", segundo álbum del grupo argentino Almendra, lanzado en 1970.
 "Almendra (tema musical)", tema musical instrumental de Luis Alberto Spinetta y Eduardo Martí, inspirado en la banda musical del mismo nombre.
 El nombre femenino Almendra. 
 Almendra Gomelsky, una presentadora de televisión peruana.
 El apellido Almendra.
 Patricio Almendra, futbolista chileno.

Divisiones administrativas 
 Almendra (Salamanca), municipio de la provincia de Salamanca, España.
 Almendra (Zamora), localidad del municipio de San Pedro de la Nave-Almendra, en la provincia de Zamora, España.
 Almendra (Vila Nova de Foz Côa), freguesia del municipio de Vila Nova de Foz Côa, en el distrito de Guarda, Portugal.
 Presa de Almendra, infraestructura hidroeléctrica situada entre las provincias de Zamora y Salamanca, España.
 Almendra central, denominación de un grupo de barrios en Madrid.